«Интервью́ с вампи́ром» (, также известен как «Интервью с вампиром: Хроника жизни вампира») — американский кинофильм 1994 года режиссёра и продюсера Нила Джордана, мистическая драма, снятая по мотивам одноимённого романа американской писательницы Энн Райс. В центре сюжета фильма — луизианский креол Луи де Пон дю Лак, обращённый в 1791 году в вампира и решившийся спустя двести лет рассказать одному репортёру историю своей жизни. Премьера фильма состоялась 11 ноября 1994 года в Соединённых штатах. В первые выходные фильм собрал более 36 000 000 долларов, суммарные же сборы от проката по всему миру составили 223 000 000 долларов.

Критики в среднем положительно отнеслись к фильму. Картина была отмечена премиями BAFTA в номинациях «лучшая операторская работа» и «лучшая работа художника-постановщика», а также номинирована на «Оскар» за лучшие декорации и лучшую музыку.

Сюжет 
У молодого аристократа XVIII века,  Луи при родах умирает жена, ребёнка также не удалось спасти. После этого у Луи пропадает желание жить. Он пускается во все тяжкие в надежде обрести смерть, но случай сводит его с настоящим вампиром из Старого Света по имени Лестат, который превращает Луи в себе подобного.

Луи долго не может переступить через барьер убийства и питается кровью крыс. Вместе с Лестатом они переезжают в Новый Орлеан, где в это время свирепствует чума. Здесь Луи срывается и пьёт кровь больной девочки Клодии, потерявшей мать. Лестат не даёт девочке умереть и превращает её в вампира. Он понимает, что это единственный способ удержать Луи около себя. Клодия с азартом начинает убивать людей, её жажда крови необычайно сильна, помноженная на аппетит и жестокость ребёнка. Вместе с Лестатом они развлекаются, постоянно убивая людей, иногда расправляясь даже с целыми семьями.

По прошествии многих лет Клодия замечает, что нисколько не выросла с тех пор, как стала вампиром. Она завидует красоте взрослых привлекательных женщин, это приводит ее в истерику. Когда она пытается отрезать себе волосы, они через минуту отрастают вновь. Из мести за свою судьбу, по которой ей суждено навсегда остаться ребёнком, и отвращения к его манипуляциям Клодия решает убить Лестата. Она подсовывает ему трупы детей (мёртвая кровь ядовита для вампиров), а затем перерезает ему горло. Клодия и Луи выбрасывают тело Лестата в болото. Однако Лестат, хоть и в ужасном состоянии, но возвращается, напившись живой крови рептилий из болота. Клодии с Луи приходится сжечь его вместе с особняком.

После этого Луи и Клодия отправляются на судне в Старый Свет в поисках себе подобных. Долгое время они не могут найти других вампиров. В конце концов в Париже они встречают Армана. Ему уже более 400 лет, и он, по его словам, самый старый из всех ныне живущих вампиров. Арман руководит целой группой вампиров. Вместе они устраивают театральные представления с настоящими реальными убийствами. У Луи оказывается много вопросов к нему.

Клодия чувствует, что Луи скоро покинет её, и просит его превратить в вампира женщину по имени Мадлен. Мадлен недавно потеряла дочь, и теперь видит в Клодии ребёнка, который никогда не умрёт. Луи с неохотой выполняет просьбу. Однако Клодии не суждено счастливо жить со своей новой «матерью». Приближённые Армана, заподозрив Луи и Клодию в убийстве Лестата, захватывают всех троих и запирают женщин в «солнечной яме». Солнце сжигает Клодию и Мадлен, а Луи, замурованный в гробу в стене, не в силах им помочь. Из плена его спасает Арман. Луи мстит труппе вампиров, обливая маслом гробы, в которых они спят, и поджигая их; тех, что были в этот момент вне гробов, убивает, разрубая их косой. После этого он обвиняет Армана в том, что это он сдал Клодию, и оставляя его в одиночестве, возвращается в Америку, где живёт до наших дней и пьёт по ночам кровь людей. Однажды он встречает Лестата. Лестат не умер, но влачит жалкое существование в заброшенных строениях, питаясь крысами, как когда-то Луи. Он никак не может привыкнуть к тем переменам в современном мире, с которыми Луи давно свыкся.

Всю эту историю Луи рассказывает Дэниелу Моллою, молодому репортёру одной из радиостанций. Выслушав рассказ вампира, репортёр просит Луи сделать его вампиром, но тот отказывается. В машине, по дороге домой, на Дэниела нападает Лестат и кусает его. Вампир обещает дать ему выбор (смерть или обращение в вампира).

В ролях 
В главных ролях

В эпизодах

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
  
 
 

Фильмы-драмы США
Фильмы ужасов 1994 года
Фильмы о вампирах
Фильмы о серийных убийцах
Вампирские хроники
Фильмы Нила Джордана
Экранизации произведений Энн Райс
Фильмы США в жанре фэнтези
Фильмы о Париже
Фильмы о Сан-Франциско
Фильмы США 1994 года